Druga i posljednja sezona Prve B lige NS BiH. Nakon ujedinjenja NS BiH i NS Herceg-Bona u zajednički savez i organizaciju zahjedničkih liga, većina klubova Prve B lige je nastavilo igrati u 2. ligi Federaije BiH.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1999./00., 1.B liga NS BiH - ljestvica do 15. kola
 sportsport.ba forum, pristupljeno 2. srpnja 2016.

 

1999-00
 NS 2